NGC 5441 (другие обозначения — MCG 6-31-53, KUG 1401+349, PGC 50057) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5441
Гончие Псы (созвездие)